Jens Lööke (né le  à Gävle en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Valbo HC, il commence sa carrière professionnelle en 2014-2015 avec l'équipe avec qui il a passé sa carrière junior, le Brynäs IF. L'année suivante, en plus de jouer avec le Brynäs, il est prêté au Almtuna IS en Allsvenkan. Il est sélectionné en troisième ronde, en quatre-vingt-troisième position par les Coyotes de l'Arizona au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2015.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau junior.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2011-2012 || Brynäs IF U16 || U16 SM || 7|| 2|| 6|| 8|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Brynäs IF U18 || J18 Elit || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Brynäs IF U16 || U16 SM || 1|| 1|| 2|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Brynäs IF U18 || J18 Elit || 16|| 10|| 9|| 19|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Brynäs IF U18 || J18 Allsvenskan || 18|| 6|| 5|| 11|| 0|| 8|| 2|| 6|| 8|| 2
|-
|2013-2014 ||Brynäs IF U18 || J18 Elit || 15|| 8|| 14|| 22|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Brynäs IF U20 || J18 Allsvenskan || 17|| 7|| 11|| 18|| 12|| 5|| 3|| 4|| 7|| 2
|-
|2013-2014|| Brynäs IF U20 || SuperElit || 7|| 2|| 0|| 2|| 0|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2014-2015 || Brynäs IF U18 || J18 Elit || 1|| 1|| 4|| 5|| 0|| 4|| 3|| 3|| 6|| 0
|-
|2014-2015|| Brynäs IF U20 || SuperElit || 18|| 10|| 8|| 18|| 4|| 2|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|2014-2015|| Brynäs IF || SHL || 43|| 2|| 4|| 6|| 2|| 7|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2015-2016 || Brynäs IF U20 || SuperElit ||10 ||6 ||8 ||14 ||4 ||4 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|2015-2016|| Brynäs IF || SHL ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016|| Almtuna IS || Allsvenskan ||30 ||3 ||8 ||11 ||2 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017 || Timrå IK || Allsvenskan || 46|| 8||8 ||16 ||10 ||3 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
| 2017-2018 || Roadrunners de Tucson || LAH || 59|| 6|| 11|| 17|| 10||5 || 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2018-2019 || Roadrunners de Tucson || LAH || 61|| 8|| 7|| 15|| 12|| - || - || - || - || -
|-
|2019-2020 || Timrå IK || Allsvenskan ||39 ||12 ||27 ||39 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Timrå IK || Allsvenskan || 52 || 23 || 39 || 62 || 16 || 15 || 4 || 10 || 14 || 4
|-
|2021-2022 || Timrå IK || SHL  ||  ||

Au niveau international 

| 2012-2013 || align="left"|International-Jr U17 || 11|| 0|| 3|| 3|| 20|| -8|| align="left"| 
|-
| 2013-2014 || align="left"|International-Jr U18 || 12|| 3|| 4|| 7|| 4|| +7|| align="left"|  
|-
| 2015 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| -1|| align="left"| Huitième place
|-
| 2015 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 3|| 0|| 3|| 0|| -1|| align="left"| Quatrième place
|- 
| 2016 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 1|| 3|| 4|| 0|| +2|| Quatrième place

Références 

Naissance en avril 1997
Naissance à Gävle
Joueur suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Coyotes de l'Arizona
Choix de repêchage du Jokerit Helsinki
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Brynäs IF
Joueur du Almtuna IS
Joueur du Timrå IK